Pratobello – frazione del comune italiano di Fonni, in Sardegna
 Pratobello – brano musicale di Nicolò Rubanu
 Rivolta di Pratobello – rivolta popolare antimilitarista messa in atto a Orgosolo nel 1969